Anders Vilhelm Lundstedt – filosofo svedese
 Andreas Lundstedt – cantante svedese
 Martin Lundstedt – manager svedese amministratore di Scania poi CEO di Volvo dal 2015